

Ferrovias 

 Linha 2 do Metrô de São Paulo, uma das linhas do Metrô de São Paulo
 Linha Verde do Metrô do Distrito Federal (Brasil), uma das linhas do Metrô do Distrito Federal
 Linha Verde (Metropolitano de Lisboa), uma das linhas do Metropolitano de Lisboa
 Linha C (Metro do Porto), uma das linhas do Metro do Porto
 Linha Verde (Metro de Chicago), uma das linhas do Metro de Chicago
 Linha Verde (Metro de Boston), uma das linhas do Metro de Boston
 Linha verde (Metro de Newcastle), uma das linhas do Metro de Newcastle

Via de transito 

 Linha Verde (Bahia) (BA-099), uma via de trânsito do litoral norte da Bahia
 Linha Verde (Belo Horizonte), via de trânsito rápido na Região Metropolitana de Belo Horizonte
 Linha Verde (Rio de Janeiro), projeto inconcluso de via expressa no Rio de Janeiro
 Linha Verde (Curitiba), projeto urbanístico em desenvolvimento em Curitiba

Outras linhas e similares 

 Linha Verde (Israel), fronteira entre Israel e os países vizinhos (Egito, Jordânia, Líbano e Síria), definidas no Armistício árabo-israelense de 1949, no final da Guerra árabo-israelense de 1948
 Linha Verde (Chipre), a linha de demarcação de cessar fogo que divide Nicósia, capital do Chipre, em duas partes, uma do norte (a zona sob ocupação turca: República Turca do Chipre do Norte) e outra do sul (a República de Chipre)

Desambiguações de transporte